Oxtorget kan syfta på

Oxtorget, Hedemora – ett torg för kreaturshandel
Oxtorget, Norrköping – ett torg för kreaturshandel
Oxtorget, Stockholm
Oxtorget, Växjö – ett torg för kreaturshandel
Oxtorget – äldre namn på ett torg i centrala Lund, se Mårtenstorget
Oxtorget – äldre namn på ett torg i stadsdelen Fjärdingen i Uppsala, se S:t Eriks torg, Uppsala

Se även
Oxtorgsgatan